Viva FM é uma estação de rádio brasileira com sede em Farroupilha, RS. Pertence ao Grupo RSCOM e opera na frequência 94,5 MHz FM.

Realiza todo ano a Festa da Rádio Viva, evento que traz músicos renomados da cena artística brasileira e que apresenta público superior a 45 mil pessoas em todas edições e todo ano traz pelo menos um artista de renome nacional como, por exemplo, Michel Teló, Roberta Miranda, Sérgio Reis, entre outros. .o Chimarreando com a Viva que leva a rádio às cidades e comunidades que fazem parte da abrangência da emissora. É o momento em que o ouvinte é convidado a degustar um mate na companhia dos locutores da Rádio Viva e dos artistas parceiros da emissora, levando alegria e descontração por onde passa. Além deste evento, realiza o "Atletas do Bem", evento beneficente que reúne pessoas da cena política, empresarial e também atletas profissionais com o objetivo de arrecadar alimentos para a população mais carente de Farroupilha.

Comunicadores
 Júnior Souza
 Fabiano Pereira
 Paulinho das Quebradas
 Kaiobá Sputinik
 Jásser Panizzon
 Sinval Paim
 Valdir Anzolin
 Paulo Sérgio Santos
 Djeison Ramos

Ligações externas
Página oficial

Rede Serrana de Comunicações
Viva FM (Farroupilha)
Estações de rádio fundadas em 1990